

Codici 
 A74 – codice ECO della Difesa Benoni, apertura degli scacchi

Strade 
 A74 – strada britannica Glasgow – Carlisle, rimpiazzata quasi del tutto dalla A74(M) e M74
 A74 – autostrada spagnola Almadén – A43